Melchior Lussi o Melchior Lussy (1529-1606) - politico e militare svizzero
 Melchior Lussi o Melchior Lussy (1600-1647) - militare svizzero